Herb gminy Adamów (powiat łukowski)
 Herb gminy Adamów (powiat zamojski)